De Belgische Supercup van het seizoen 1992/93 vond plaats op woensdag 5 januari 1994 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen Bekerwinnaar Standard Luik. Anderlecht won met 3-0. Door het overlijden van Koning Boudewijn, werd de wedstrijd die gepland was op woensdag 4/8/1993 uitgesteld tot 5/1/1994, meer dan een half jaar na het einde van de competitie.

Voor Anderlecht was het de derde Supercup in de geschiedenis van de club.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Bekervoetbal 1993
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht